Тридесет прва сезона Светског купа у алпском скијању је почела 26. октобра 1996. у Зелдену у Аустрији а завршена је 16. марта 1997. у Вејлу у САД. Победници у укупном поретку били су Лик Алфан из Француске и Пернила Виберг из Шведске.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 37 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 32 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1996.
Алпско скијање у 1997.